Gröpler ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Gröpler (* 1943), deutscher Sänger, Opern-Regisseur und Gesangslehrer
 Carl Gröpler (1868–1946), preußischer Scharfrichter